Ljungby socken kan syfta på:

 Ljungby socken, Halland – en socken i Halland som ingick i Faurås härad
 Ljungby socken, Sunnerbo – en socken i Småland som ingick i Sunnerbo härad i Finnveden
 Ljungby socken, Södra Möre – en socken i Småland som ingick i Södra Möre härad
 Munka-Ljungby socken – en socken i Skåne som ingick i Norra Åsbo härad
 Trolle-Ljungby socken – en socken i Skåne som ingick i Villands härad
 Östra Ljungby socken – en socken i Skåne som ingick i Norra Åsbo härad